Исканде́ров — фамилия; имеет женскую форму Искандерова.
 Искандеров, Джамшид Махмудович (род. 1993) — узбекский футболист.
 Искандеров, Изим (1906—1970) — уйгурский советский поэт.
 Искандеров, Казимир Ибрагимович (род. 1980) — российский армрестлер.
 Искандеров, Марс Джемалович — вице-адмирал
 Искандеров, Эсек — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 

 Искандерова, Ольга Дмитриевна (1943—2018) — советский и российский хореограф, педагог-репетитор.
 Искандерова, Халима Шакировна (род. 1940) — советская и российская актриса.

См. также 
 Искандаров